Натуральне число 156
 156 рік до нашої ери
 156 рік нашої ери